7L steht für:

 Aerocaribbean, kubanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Silk Way West Airlines, aserbaidschanische Frachtfluggesellschaft (IATA-Code)

 Seriennummer des Sojus-Raumschiffs der Mission Sojus T-2

7L